Це́рковь Свято́го Григо́рия Просвети́теля () — действующая армянская церковь во Владикавказе (Россия). Церковь находится на улице Чермена Баева и стоит на правом берегу Терека у Чугунного (Ольгинского) моста. От церкви на террасы правого берега Терека поднимается Армянская улица. Напротив церкви сохранился дом Вахтанговых.
Храм является одной из главных достопримечательностей города.

История 

Церковь Святого Григория Просветителя была построена в 1868 году.

К 95-летию Геноцида армян во дворе церкви был установлен хачкар, для освящения которого специально приехал глава епархии Юга России Армянской апостольской церкви епископ Мовсес Мовсесян. На церемонию освящения пришли и представители других конфессий — благочинный православных церквей Василий Шауэрман и настоятель Римско-католического прихода Осетии Януш Блаут, представители руководства республики.

См. также 
 Список армянских храмов России

Галерея

Ссылки 
 Армяне Владикавказа
 hayazg.info — Церковь Сурб Григор Лусаворич (Владикавказ)

Примечания 

Армянские храмы России
Армянские храмы XIX века
Григория Просветителя
Владикавказ
Армянское культурное наследие в России
Достопримечательности Владикавказа